Нил Раймонд Му́йжниекс (; род. , , США) — латвийский политолог, комиссар Совета Европы по правам человека в 2012—2018 годах.

Биография 
Родился в семье латышей, в 1944 г. бежавших из Латвии в США; отец Муйжниекса врач, мать — историк архитектуры. Родными языками Муйжниекса являются английский и латышский.

Образование получил в Принстонском университете (1986) и Калифорнийском университете в Беркли (США) — магистр (1988), доктор (1993).

В 1994—2002 годах возглавлял неправительственный Латвийский центр по правам человека и этническим исследованиям (LCESC).

В 2002—2004 годах являлся членом Латвийской Первой партии, связываемой с именем Айнара Шлесерса, и представлял партию в латвийских правительствах Репше и Эмсиса (ноябрь 2002 — декабрь 2004) в должности министра по особым поручениям по делам общественной интеграции. Глава Института социальных и политических исследований ЛУ.

В 2010—2012 годах — глава Европейской комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью (Совет Европы), в которой Муйжниекс представлял Латвию с 2005 года.

В 2012 году избран комиссаром СЕ по правам человека на 6 лет (вступил в должность 1 апреля 2012 года).

Работы 
 Muižnieks N. Latvian-Russian Relations: Dynamics Since Latvia’s Accession to the EU and NATO. Riga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011

Примечания

Ссылки 
 Сайт кандидатуры Муйжниекса в комиссары СЕ по правам человека
 2004. g. personas dati CVK mājaslapā
 В поисках латышского Чапаева. Нил Муйжниекс

Политологи по алфавиту
Политологи Латвии
Правозащитники Латвии
Кабинет Эйнарса Репше
Кабинет Индулиса Эмсиса
Министры Латвии
Комиссары Совета Европы по правам человека
Члены Европейской комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью
Выпускники Принстонского университета
Выпускники Калифорнийского университета в Беркли